Cikole (Lembang), een plaats in Indonesië
Cikole (Cikole), een plaats in Indonesië
Cikole (Cimalaka), een plaats in Indonesië